Deens handbalteam (mannen)
 Deens handbalteam (vrouwen)